La Classe Sirius peut faire référence à:
 Classe Sirius a été une classe de dragueur de mines dans la Marine nationale française
 Classe Sirius est une classe de patrouilleurs dans la Marine royale néerlandaise